Veld o Veldt è il nome dato alle grandi praterie e pianure sudafricane, suddivise in Alto Veld e Basso Veld
 Il Veldt (The Veldt) è un racconto di Ray Bradbury
 Veldt è  un gruppo musicale britannico
 Nella serie di videogiochi Final Fantasy, Veldt è il nome di un continente (Final Fantasy VI) e di un leader turco Final Fantasy VII.